

Geografia
Stiles - census-designated place della contea di Lehigh, Pennsylvania

Persone 
Julia Stiles (1981), attrice statunitense;
Nobby Stiles (1942-2020), ex calciatore e allenatore di calcio britannico, nazionale inglese.

Personaggi immaginari 
Edgar Stiles, personaggio della serie televisiva 24;
Jason Stiles, personaggio della serie televisiva Una mamma per amica.
 Stiles Stilinski, personaggio della serie televisiva Teen wolf